CHA puede referirse a:

Chunta Aragonesista, un partido político nacionalista de Aragón.
Comunidad Homosexual Argentina, organización sin fines de lucro argentina dedicada a defender los derechos de las minorías sexuales.
Arco circunhorizontal también conocido como un arcoíris de fuego, es un halo o un fenómeno óptico similar en apariencia a un arco iris horizontal, pero se diferencia en que es causado por la refracción de luz a través de cristales de hielo en nubes cirrus.